Милица Костић се може односити на:

 Милица Костић (ученица) (1956—1974), ученица из Крушевца страдала септембра 1974. године као жртва насиља.
 Милица Костић (фудбалерка) (1997), фудбалерка и чланица Женске фудбалске репрезентације Србије